Хрещення Господнє
 Хрещення Христа (Леонардо да Вінчі)
 Хрещення Христа (Патінір)
 Хрещення Христа (картина Перуджино)